Fay Jones peut désigner:

  (1921-2004), architecte et designer américaine ;
  (née en 1936), artiste-peintre américaine  ;
 Fay Jones (née en 1985), femme politique conservatrice britannique.

Voir aussi 
 Rapport Fay-Jones, rapport sur le scandale de la prison d'Abou Grahib